La entrega hace referencia a varios artículos de esta enciclopedia:

 La Entrega, bahía de Oaxaca, México.
 La entrega (novela), novela de Dennis Lehane publicada en 2014.
 La entrega (serie de televisión), serie de televisión boliviana emitida por la Red Uno, que relata la trata y tráfico en ese país.
 La entrega, película de Estados Unidos dirigida en 2014 por Michaël R. Roskam. 
 La entrega, película de Argentina de 2002 dirigida por Inés de Oliveira Cézar.